Руби:
Топоним
 Руби — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония.
 Руби — город на Аляске (США).
 Руби — аэропорт города.
 Руби — река в Монтане (США).

Фамилия
 Руби, Гарри (1895—1974) — американский композитор, сценарист и актёр.
 Руби, Джек (1911—1967) — владелец ночного клуба в Далласе, известный убийством Ли Харви Освальда.
 Руби, Карин (1978—2009) — французская сноубордистка.
 Руби, Стерлинг (род. 1972) — современный американский художник.

Прочее
 Ruby — высокоуровневый язык программирования.
 «Руби» — мексиканский сериал 2004 года телекомпании Televisa.

См. также 
 Руби-де-Бракамонте
 JRuby
 Рубин (значения)
 Раби